La deuxième saison de la série de compétitions américaine talent show America's Got Talent a été diffusée sur NBC du 5 juin au 21 août 2007. Le réseau avait initialement prévu de la diffuser pendant son programme d'hiver cette année-là, mais a choisi de ne pas le faire à la suite d'inquiétudes concernant son conflit avec d'autres programmes populaires à cette époque À la suite de son succès dans sa première année, des épisodes supplémentaires du programme ont été commandés par NBC, avec le personnel de production apportant des changements au format du programme pour la nouvelle saison. Celles-ci comprenaient l'ajout , et des modifications à l'implication des juges et à l'utilisation de leurs buzzers pour faire correspondre cela avec d'autres éditions de la franchise Got Talent, en particulier après la première saison de Britain's Got Talent.

Alors que Piers Morgan et David Hasselhoff sont revenus en tant que juges, Regis Philbin n'est pas revenu en tant qu'hôte pour la nouvelle saison et a été remplacé par tabloid talk show hôte Jerry Springer. Brandy Norwood n'a pas pu revenir en tant que juge après la saison précédente, en raison à un procès en cours contre elle à l'époque, et a été remplacé par Sharon Osbourne en conséquence. La deuxième saison a été remportée en chantant ventriloque et impressionist Terry Fator, avec le chanteur et guitariste  terminant à la deuxième place, et le chanteur beatboxer Butterscotch à la troisième place.

La deuxième saison a vu un changement considérable dans le format du programme pour correspondre à un arrangement plus standardisé utilisé dans la franchise Got Talent. Le changement le plus notable apporté était que les auditions filmées étaient divisées en deux étapes, la première se déroulant dans une sélection de villes, et la seconde se déroulant à Las Vegas sous un format « bootcamp » et intitulée « Las Vegas Rappels". Les règles de la deuxième étape se sont concentrées sur ceux qui ont réussi à passer la première étape étant placés dans l'un des deux groupes - "musique" et "variété" - et devant réussir à impressionner les juges à travers deux séries de performances, chacune d'une durée de trois minutes et dirigée sans interruption de la part des juges. L'autre changement noté consistait à incorporer les règles des rondes en direct pour les juges utilisées sur d'autres éditions de Got Talent, en particulier Britain's Got Talent. Le nouvel arrangement a principalement vu les juges donner leur avis sur une performance lorsqu'elle était terminée, mais toujours utiliser leurs buzzers pour arrêter les performances, tandis que le public votait pour qui passait à l'étape suivante des demi-finales. En dehors de ces changements, la deuxième saison n'a pas intégré l'utilisation d'actes Wildcard, tandis que les résultats de chaque tour en direct, à l'exception de la finale, ont été chacun donnés avant le début du tour suivant.

Auditions 

Les auditions ont eu lieu au printemps 2007, avec les auditions des producteurs menées dans les villes de New York, Los Angeles, Chicago et Dallas. Après la saison précédente, avant le tournage, le personnel de production a dû trouver des remplaçants parmi les stars qui ont dirigé le programme - Regis Philbin a décidé de ne pas revenir pour des raisons non divulguées, ce qui a conduit Jerry Springer à prendre le relais en tant que animatrice de America's Got Talent ; tandis que Sharon Osbourne a été recrutée pour remplacer Brandy Norwood, après avoir été forcée d'abandonner en raison d'une affaire juridique dont elle s'occupait.

Émission 1 : 5 juin 2007

Émission 2 : 12 juin 2007

Émission 3 : 19 juin 2007

Émission 4 : 26 juin 2007

Demi-finales 

 = Buzz du jury

Demi-finale 1 : 17 juillet 2007

Demi-finale 2 : 24 juillet 2007

Finales 

 = Buzz du jury

Top 10 Finale : 31 juillet 2007

Top 8 Finale : 7 août 2007

Références 

Émission diffusée sur NBC
Got Talent
Saison d'émission de télévision